

Musica 
 Slipping Away – traccia dell'album Steel Wheels dei The Rolling Stones del 1989
 Slipping Away – singolo dei Dope del 2002, dall'album LIFE
 Slipping Away – EP degli Evermore del 2002
 Slipping Away – traccia dell'album Chuck dei Sum 41 del 2004
 Slipping Away – traccia dell'album You Are Here degli UFO del 2004
 Slipping Away – singolo di Moby del 2006, dall'album Hotel
 Slipping away (Crier la vie) – singolo di Mylène Farmer e Moby del 2006
 Escapar (Slipping Away) – singolo degli Amaral e Moby del 2006
 Slipping Away – traccia dell'album Quick the Word, Sharp the Action degli Hundred Reasons del 2007
 Slipping Away – traccia dell'album Blood Brothers dei Rose Tattoo del 2007

Televisione 
 Segreti e bugie (Slipping Away) – episodio della nona stagione di Beverly Hills 90210